Groß Salze bezeichnet:
 Ortsteil von Bad Salzelmen, jetzt Schönebeck (Elbe) in Sachsen-Anhalt
 Groß Salze, heute Hallein, Österreich
 Groß Salze, NS-Bezeichnung der Stadt Wieliczka in Polen

Siehe auch:
 Salze (Begriffsklärung)
 Salz